«Светлячок № 6» — рисованный мультфильм для малышей, шестой выпуск детского мультипликационного журнала «Светлячок».

Мультфильм включает в себя две сюжета — Одуванчик и Подсолнух.

Сюжет 
В этом выпуске снова появляется светлячок из второй серии. Он идёт с фонариком по лесу и думает, про что бы ему рассказать историю. Увидев одуванчик, он светит на него фонариком, и начинается первый эпизод.

Одуванчик 
Кузнечик, лягушонок и мышка смеялись над одуванчиком и всячески обижали его  из-за того, что он всегда носит свою тёплую шапку. Внезапно началась гроза. Побежав домой, мышка упала в пруд, промокла и простудилась. Ей было очень холодно, она не могла согреться. Добрый одуванчик дал ей свою шапку, и мышка быстро поправилась. Тогда друзья убедились, что эта шапка очень полезна, и вместе поблагодарили одуванчика.

Длительность: 4 минуты 25 секунд.

Подсолнух 
Рассказ о том, как маленький цыплёнок и индюк делили семечко. Когда дело дошло до драки, в спор вмешался петух. Он забрал у спорщиков семечко и посадил его в землю. Вскоре семечко проросло и выросло в большой подсолнух. Когда из него посыпались семечки, все птицы принялись сажать их у себя во дворе. И выросло у них целое подсолнечное поле.

Длительность: 3 минуты 30 секунд.

Создатели

Видео 
Этот и другие мультфильмы киножурнала издавались на VHS и DVD компанией «Союз-Видео»: DVD-5; формат изображения — Standart 4:3 (1,33:1); звуковая дорожка — русская, Dolby Digital Stereo.

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1965 года
Мультфильмы Петра Носова
Мультфильмы по сценариям Людмилы Зубковой
6